Carlo Mazzone (* 19. března 1937, Řím) je bývalý italský fotbalový obránce a fotbalový trenér, od roku 2006 bez angažmá. Je známý pod přezdívkou Sor Carletto nebo Sor Magara kvůli charakteristickým a silným římským přízvukům. Drží rekord počtu odtrénovaných utkání v nejvyšší lize (792 utkání). V roce 2019 po něm byla pojmenována nová východní strana tribuny stadionu Stadio Cino e Lillo Del Duca klubu Ascoli Calcio 1898 FC. Ve stejném roce byl uveden do Síně slávy italského fotbalu.

Jako fotbalista to dotáhl nejlépe v sezoně 1958/59, když odehrál dvě utkání za AS Řím. Poté odešel hrát do klubů ve třetí lize.

Již v sezoně 1968/69 se stal hráčským trenérem. A od sezony 1969/70 se věnoval jen trenéřině. V nejvyšší lize odtrénoval 28 sezon. Nejlepšího umístění dosáhl v sezoně 1976/77 s Fiorentinou (3. místo). S klubem Bologna FC 1909 získal v roce 1998 pohár Intertoto.

Trenérská statistika

Trenérské úspěchy 
 1× vítěz 3. italské ligy (1971/72)
 1× vítěz poháru Intertoto (1998)

Individuální 
V roce 2020 byl zařazen do Síně slávy italského fotbalu.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil trenéra na Transfermarktu

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví trenéři
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté SPAL
Fotbalisté AC Siena
Fotbalisté Ascoli Calcio
Trenéři Fiorentiny
Trenéři Bologna FC
Trenéři US Lecce
Trenéři Cagliari
Trenéři AS Řím
Trenéři SSC Neapol
Trenéři Perugie
Trenéři Brescie Calcio
Žijící lidé
Muži
Narození v roce 1937
Narození 19. března
Narození v Římě